Hořčík (12Mg) má tři stabilní izotopy: 24Mg, 25Mg a 26Mg. Dále je známo 19 radioizotopů, od 19Mg do 40Mg. Nejstabilnější radioizotop je 28Mg s poločasem přeměny 20,915 hodin. Nejméně stabilní je 19Mg s poločasem 4,0 ps. Izotopy lehčí než stabilní se přeměňují na sodík, zatímco těžší na hliník.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

Hořčík
Hořčík